Djaaliyyun són un grup de tribus del Sudan que viuen al sud de la cinquena cascada del Nil i a Kordofan. El seu xeic diu ser d'una branca del sobirans de Takali.
 Regne dels Djaaliyyun, antic regne entre l'Atbara i el Nil, amb centre a Shandi.